Се́рджо Берто́ни (; 23 сентября 1915, Пиза — 15 февраля 1995, Специя) — итальянский футболист, играл на позиции правого нападающего. Чемпион мира 1938 года. Имел степень доктора медицинских наук. Старший брат другого футболиста — Элио Бертони.

Карьера 
Серджо Бертони родился в районе Порта Нуова в Пизе. В том же городе он начал свою карьеру, выступая за одноимённый клуб, игравший во втором итальянском дивизионе. В «Пизе» Бертони провёл 3 сезона, сыграв в 119 матчах и забив 41 мяч. В 1938 году он перешёл в «Дженоа», дебютировав в матче Кубка Митропы против «Спарты». 1 августа, во втором матче полуфинала того же турнира со «Славией», защитник Черны сломал Бертони малоберцовую и большеберцовую кость, из-за чего почти весь сезон не выходил на поле. Из-за травмы Серджо дебютировал в составе клуба из Генуи лишь 28 мая 1939 года в последнем туре чемпионата во встрече с «Ливорно», в которой его команда проиграла 0:1. За «Дженоа» футболист выступал до 1946 года, проведя за клуб 135 матчей в которых забил 23 гола. Затем он играл за сезон за «Брешиа», сезон за «Модену», а завершил карьеру в «Специи» в 1950 году.

В составе сборной Италии Бертони был участником Олимпиады в Берлине. В первом же матче турнира, против сборной США он вышел на замену. Во второй встрече, 7 августа 1936 года в матче с Японией, в которой его команда победила 8:0 Серджо вышел уже в основном составе. Затем он провёл ещё два оставшихся матча первенства, в которых итальянцы выиграли, став победителями Олимпийских игр. После травмы Бертони год не играл в футболке «Скуадры Адзурры», однако он был взят в состав на чемпионат мира во Франции, где, однако, на поле не выходил. Затем он провёл ещё три матча за сборную в 1940 году, в одном из которых забил свой единственный мяч в национальной команде, поразив ворота Германии.

После завершения игровой карьеры, Бертони стал тренером. Трижды он становился на пост наставника клуба «Специя».

Достижения 
 Золотой медалист Олимпийских игр: 1936
 Чемпион мира: 1938

Примечания

Ссылки 
 Профиль на enciclopediadelcalcio.it
 Матчи за сборную Италии

Футболисты Италии
Футбольные тренеры Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Чемпионы мира по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1936 года
Игроки ФК «Пиза»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Брешиа»
Игроки ФК «Модена»
Игроки ФК «Специя»
Тренеры ФК «Специя»